

Letteratura 
 Zecchini Editore – casa editrice italiana

Numismatica 
 Zecchini – monete d'oro veneziane

Persone 
 Alessia Zecchini – apneista italiana
 Carlo Zecchini – calciatore italiano
 Giuseppe Zecchini – storico e accademico italiano
 Luciano Zecchini – calciatore e allenatore italiano
 Pierviviano Zecchini – scrittore italiano

Pagine correlate 
 Zecchino (disambigua)